Die Zweite Division 1930/31 war die 17. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 5. Oktober 1930 und endete am 26. April 1931.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zweimal gegeneinander. Der Tabellenerste und -zweite stieg in die Erste Division auf. Zur folgenden Spielzeit kehrte der Fußballverband zum System mit zwei Staffeln à 14 Klubs zurück. Deshalb gab es in dieser Saison keinen Absteiger.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1930/31